* Aleksander Jan Jabłonowski (ok. 1670–1723) chorąży wielki koronny 
 Aleksander Walerian Jabłonowski (1829–1913) – polski historyk, etnograf i podróżnik
 Aleksander Jabłonowski – pseudonim Wojciecha Olszańskiego (ur. 1960), aktora i działacza politycznego